Solomon Grundy (kinderlied), een 19e-eeuws kinderliedje
Solomon Grundy (band), een band uit Seattle
Solomon Grundy (DC Comics), een personage van DC Comics